Ю́нас Све́нссон (; 6 марта 1993, Вердал, Норвегия) — норвежский футболист, защитник турецкого клуба «Адана Демирспор» и сборной Норвегии.

Карьера 

Воспитанник клуба «Вердал». С сезона 2008 года стал выступать за свою первую профессиональную команду «Левангер». Своей игрой он сумел заинтересовать селекционеров «Русенборг» и в августе 2009 года Свенссон перебирается в Тронхейм. Начиная с сезона 2011 года становиться игроком основы «Русенборга», выступая на позиции полузащитника. 3 июня 2011 года Юнас впервые забивает в Типпелиге, в игре против «Сарпсборг 08». А 13 июля 2011 года Свенссон дебютирует в Лиге чемпионов, в игре против исландского «Брейдаблика».

Начиная с сезона 2014 года, тренерский штаб «Русенборга» переквалифицирует Юнаса в правого защитника, в виду сложной ситуации с таковыми в команде. Изначально подобная рокировка рассматривалась как временная мера, но уверенная игра Свенссона на данной позиции убедила руководство тронхеймцев. Как результат, летом 2014 года, после успешного выступления на Чемпионате мира 2014, «Русенборг» продает Кристиана Гамбоа в английский «Вест Бромвич Альбион», оставив Свенссона основным правым защитником в команде.

Весной 2015 года Юнас подписывает новый долгосрочный контракт с «Русенборгом». Он стал самым молодым футболистом в истории клуба, сыгравшим 200 официальных матчей за «Русенборг».

Летом 2016 года «Русенборг» отклонил предложение турецкого «Трабзонспора» о покупке за 15 миллионов норвежских крон.

В январе 2017 года Юнаса купил нидерландский клуб АЗ. Трансферная стоимость 1,6 млн евро, контракт действует до 30 июня 2021 года.

Достижения 
 Чемпион Норвегии (2): 2015, 2016
 Обладатель Кубка Норвегии (2): 2015, 2016
 Серебряный призёр чемпионата Норвегии (2): 2013, 2014
 Бронзовый призёр чемпионата Норвегии (2): 2011, 2012
 Чемпион Норвегии среди юношей до 19 лет: 2009

Статистика

Примечания 

Футболисты Норвегии
Игроки сборной Норвегии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Норвегии по футболу
Игроки ФК «Левангер»
Игроки ФК «Русенборг»
Игроки ФК АЗ
Игроки ФК «Адана Демирспор»